Gambiran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gambiran, Jombang, by, 
 Gambiran, Pasuruan, by, 
 Kecamatan Gambiran, distrikt, Banyuwangi, Jawa Timur, 
 Gambiran, Banyuwangi, by, 
 Gambiran, Jember, by, 
 Gambiran, Rembang, by, 
 Gambiran, Tulungagung, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar